Papyrus Carlsberg steht für:

 Papyrus Carlsberg 1
 Papyrus Carlsberg 1a
 Papyrus Carlsberg VIII, medizinischer Papyrus, um 1200 v. Chr.